Stora Ålsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Ålsjön, Östergötland, sjö i Motala kommun,  (8,17 ha)
Stora Ålsjön, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun,  (71,7 ha)

Se även
Ålsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn